Маринатос — греческая фамилия. Известные носители:

 Маринатос, Спиридон — греческий археолог.
 Маринатос, Нанно — американский религиовед и археолог, дочь Спиридона Маринатоса.